Au terme de la saison, c'est le AS Bari qui a gagné le  championnat d'Italie Serie B 2008-2009  avec un total de 80 points.

Les vingt-deux clubs participants au championnat ont été confrontés à deux reprises aux vingt-un autres. 

À la fin de la saison, les deux premiers ont été promus en Serie A , les quatre suivants s'affrontent en barrages pour la troisième place de montée en Serie A. 

Les trois derniers ont été relégués en Ligue Pro 1, les  et  se rencontrent en matchs aller-retour pour déterminer le dernier club relégué.

Les 22 clubs participants

Compétition

Classement 

Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts particulière, puis la différence de buts générale, puis le nombre de buts marqués et enfin si la qualification ou relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Barrages

Relégation 

Le  et le  du championnat s'affrontent pour ne pas descendre en Ligue Pro 1.

Promotion 

Le vainqueur de ces barrages montera en Serie A.

Bilan de la saison

Statistiques

Meilleurs buteurs

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Italie de football
 Championnat d'Italie de football 2008-2009

2008-2009
Football D2 2008-2009
Football D2 2008-2009
Championnat Italie Football 2008-2009 D2
Italie D2
Italie